Vreemde Kostgangers - Nederlandse gelegenheidsband
 Vreemde kostgangers (album) - album van bovenstaande band